|-
|(53001)||1998 UL42|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,103|| align=right|6,03|| align=right|3,463||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53002)||1998 UV42|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|1,39|| align=right|3,665||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53003)||1998 UO48|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,091|| align=right|6,82|| align=right|3,524||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53004)||1998 VF2|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,016|| align=right|2,06|| align=right|3,814||MBA||9. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53005)||1998 VW2|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,176|| align=right|5,73|| align=right|3,462||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53006)||1998 VD4|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,179|| align=right|1,99|| align=right|3,819||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53007)||1998 VZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,105|| align=right|2,87|| align=right|3,196||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53008)||1998 VY5|| align=right|13,6|| align=right|2,425|| align=right|0,196|| align=right|13,92|| align=right|3,775||MBA||13. listopadu 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(53009)||1998 VR6|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|5,79|| align=right|3,431||MBA||12. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53010)||1998 VW8|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,166|| align=right|4,07|| align=right|3,517||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53011)||1998 VH9|| align=right|15,0|| align=right|2,216|| align=right|0,109|| align=right|8,01|| align=right|3,298||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53012)||1998 VU9|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,087|| align=right|2,59|| align=right|3,996||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53013)||1998 VF14|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,131|| align=right|13,91|| align=right|4,407||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53014)||1998 VZ14|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|3,696||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53015)||1998 VN18|| align=right|16,6|| align=right|2,270|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,419||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53016)||1998 VB22|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,145|| align=right|7,12|| align=right|3,471||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53017)||1998 VF26|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,216|| align=right|3,38|| align=right|3,278||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53018)||1998 VO26|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,183|| align=right|2,36|| align=right|3,664||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53019)||1998 VW32|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,118|| align=right|0,78|| align=right|3,856||MBA||11. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(53020)||1998 VH33|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,401||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53021)||1998 VX36|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,152|| align=right|2,73|| align=right|3,623||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53022)||1998 VU44|| align=right|14,3|| align=right|2,375|| align=right|0,130|| align=right|5,49|| align=right|3,658||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(53023)||1998 VD50|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,184|| align=right|5,85|| align=right|3,452||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53024)||1998 VZ50|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,266|| align=right|6,22|| align=right|3,590||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53025)||1998 WD|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,265|| align=right|24,62|| align=right|3,522||MBA||16. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(53026)||1998 WV3|| align=right|14,9|| align=right|2,158|| align=right|0,174|| align=right|3,38|| align=right|3,170||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53027)||1998 WM5|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|3,440||MBA||20. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53028)||1998 WX5|| align=right|14,5|| align=right|2,154|| align=right|0,105|| align=right|3,09|| align=right|3,160||MBA||20. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53029)||1998 WY6|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|3,729||MBA||22. listopadu 1998||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(53030)||1998 WC7|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,122|| align=right|3,95|| align=right|3,584||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(53031)||1998 WE7|| align=right|13,6|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|15,43|| align=right|4,038||MBA||23. listopadu 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(53032)||1998 WE8|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,062|| align=right|3,03|| align=right|3,601||MBA||25. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53033)||1998 WN9|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,082|| align=right|7,42|| align=right|3,705||MBA||26. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53034)||1998 WO10|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,119|| align=right|7,44|| align=right|3,557||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53035)||1998 WX10|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|1,72|| align=right|3,719||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53036)||1998 WQ13|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|3,38|| align=right|3,593||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53037)||1998 WZ13|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,694||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53038)||1998 WT14|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,176|| align=right|2,11|| align=right|3,704||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53039)||1998 WL15|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|7,32|| align=right|3,541||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53040)||1998 WN18|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,071|| align=right|4,85|| align=right|3,769||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53041)||1998 WL20|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,103|| align=right|5,73|| align=right|3,436||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53042)||1998 WX20|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|0,53|| align=right|3,583||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53043)||1998 WY21|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,232|| align=right|6,85|| align=right|3,785||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53044)||1998 WA22|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,215|| align=right|3,47|| align=right|3,685||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53045)||1998 WS22|| align=right|14,8|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|6,09|| align=right|3,550||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53046)||1998 WU22|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,201|| align=right|3,04|| align=right|3,769||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53047)||1998 WK23|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,147|| align=right|4,49|| align=right|3,827||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53048)||1998 WR28|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,110|| align=right|5,67|| align=right|3,738||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53049)||1998 WM32|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,231|| align=right|22,80|| align=right|3,569||MBA||17. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53050)||1998 WM41|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,123|| align=right|7,36|| align=right|3,664||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53051)||1998 XT4|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,125|| align=right|7,16|| align=right|3,505||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53052)||1998 XN8|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,148|| align=right|15,09|| align=right|4,165||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53053)||1998 XH9|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,056|| align=right|1,51|| align=right|3,650||MBA||12. prosince 1998||San Marcello||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(53054)||1998 XV11|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,250|| align=right|22,67|| align=right|3,539||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53055)||1998 XT14|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|2,87|| align=right|3,435||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53056)||1998 XY14|| align=right|13,7|| align=right|2,528|| align=right|0,112|| align=right|17,88|| align=right|4,018||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53057)||1998 XZ16|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,060|| align=right|6,86|| align=right|3,798||MBA||10. prosince 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(53058)||1998 XE18|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,077|| align=right|7,07|| align=right|3,792||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53059)||1998 XH20|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|15,01|| align=right|4,256||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53060)||1998 XM21|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,031|| align=right|4,63|| align=right|4,489||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53061)||1998 XN24|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,039|| align=right|3,71|| align=right|4,356||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53062)||1998 XH28|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,067|| align=right|6,69|| align=right|3,341||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53063)||1998 XM29|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|6,61|| align=right|3,603||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53064)||1998 XY34|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,121|| align=right|1,72|| align=right|3,686||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53065)||1998 XQ42|| align=right|14,4|| align=right|2,335|| align=right|0,058|| align=right|7,59|| align=right|3,568||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53066)||1998 XX44|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,077|| align=right|7,43|| align=right|3,564||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53067)||1998 XY45|| align=right|13,9|| align=right|2,313|| align=right|0,064|| align=right|7,30|| align=right|3,518||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53068)||1998 XS47|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,201|| align=right|11,14|| align=right|3,641||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53069)||1998 XC49|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,147|| align=right|13,09|| align=right|4,250||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53070)||1998 XB52|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,111|| align=right|12,95|| align=right|4,150||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53071)||1998 XO54|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|3,484||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53072)||1998 XB61|| align=right|15,6|| align=right|2,798|| align=right|0,062|| align=right|5,17|| align=right|4,680||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53073)||1998 XL63|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,197|| align=right|9,81|| align=right|4,268||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53074)||1998 XN64|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,181|| align=right|12,55|| align=right|3,727||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53075)||1998 XQ66|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,165|| align=right|8,35|| align=right|3,671||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53076)||1998 XV70|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,226|| align=right|3,83|| align=right|3,559||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53077)||1998 XY72|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,069|| align=right|5,56|| align=right|3,539||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53078)||1998 XX80|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,641||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53079)||1998 XD81|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,159|| align=right|6,34|| align=right|3,846||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53080)||1998 XC83|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,141|| align=right|5,67|| align=right|3,699||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53081)||1998 XS86|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,165|| align=right|3,94|| align=right|3,723||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53082)||1998 XV86|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,134|| align=right|12,75|| align=right|4,410||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53083)||1998 XZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,176|| align=right|9,42|| align=right|4,025||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53084)||1998 XH89|| align=right|14,3|| align=right|2,231|| align=right|0,114|| align=right|7,83|| align=right|3,332||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53085)||1998 XV93|| align=right|13,1|| align=right|2,435|| align=right|0,114|| align=right|13,43|| align=right|3,799||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53086)||1998 XK95|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,209|| align=right|14,05|| align=right|4,027||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53087)||1998 YQ|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|3,31|| align=right|3,646||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53088)||1998 YF5|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,192|| align=right|5,06|| align=right|4,335||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(53089)||1998 YM5|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,062|| align=right|14,85|| align=right|4,152||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53090)||1998 YS7|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,266|| align=right|23,21|| align=right|3,486||MBA||24. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(53091)||1998 YD8|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,079|| align=right|16,04|| align=right|4,186||MBA||19. prosince 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53092)||1998 YA12|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,161|| align=right|7,13|| align=right|3,916||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53093) La Orotava||1998 YO12|| align=right|15,3|| align=right|2,181|| align=right|0,114|| align=right|1,25|| align=right|3,219||MBA||28. prosince 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(53094)||1998 YW12|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,052|| align=right|2,48|| align=right|4,239||MBA||16. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53095)||1998 YU16|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,122|| align=right|1,38|| align=right|3,711||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53096)||1998 YK17|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,183|| align=right|12,26|| align=right|4,077||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53097)||1998 YS17|| align=right|14,0|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|13,75|| align=right|4,212||MBA||23. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53098)||1998 YM22|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,182|| align=right|8,06|| align=right|3,739||MBA||29. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53099)||1998 YW29|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,070|| align=right|9,91|| align=right|4,096||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53100)||1998 YH30|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,067|| align=right|23,06|| align=right|4,330||MBA||24. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53101)||1999 AY|| align=right|13,3|| align=right|3,049|| align=right|0,063|| align=right|8,56|| align=right|5,323||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53102)||1999 AZ|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,147|| align=right|14,18|| align=right|4,207||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53103)||1999 AB2|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,092|| align=right|5,65|| align=right|3,819||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53104)||1999 AP3|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,108|| align=right|18,11|| align=right|5,741||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53105)||1999 AT3|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,037|| align=right|9,16|| align=right|4,627||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53106)||1999 AG4|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,134|| align=right|4,14|| align=right|3,504||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53107)||1999 AU4|| align=right|14,4|| align=right|2,799|| align=right|0,162|| align=right|5,48|| align=right|4,681||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53108)||1999 AW4|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|3,12|| align=right|4,049||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53109)||1999 AD5|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,128|| align=right|27,62|| align=right|4,071||MBA||12. ledna 1999||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(53110)||1999 AR7|| align=right|16,7|| align=right|1,645|| align=right|0,215|| align=right|40,64|| align=right|2,109||AMR||11. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53111)||1999 AJ8|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,068|| align=right|11,32|| align=right|4,334||MBA||6. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53112)||1999 AK8|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,211|| align=right|3,59|| align=right|4,112||MBA||6. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53113)||1999 AP8|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,145|| align=right|7,71|| align=right|3,462||MBA||7. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53114)||1999 AV9|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,106|| align=right|13,54|| align=right|4,140||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53115)||1999 AM14|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,090|| align=right|1,29|| align=right|4,346||MBA||8. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53116)||1999 AE17|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,031|| align=right|3,51|| align=right|4,150||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53117)||1999 AW19|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,151|| align=right|4,38|| align=right|5,760||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53118)||1999 AU20|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,153|| align=right|7,47|| align=right|3,339||MBA||13. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53119)||1999 AV20|| align=right|16,8|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|3,07|| align=right|3,577||MBA||13. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53120)||1999 AE21|| align=right|14,4|| align=right|2,468|| align=right|0,251|| align=right|14,30|| align=right|3,877||MBA||13. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53121)||1999 AJ21|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,213|| align=right|12,80|| align=right|4,359||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53122)||1999 AS22|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,057|| align=right|16,10|| align=right|4,415||MBA||14. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53123)||1999 AB23|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,155|| align=right|14,43|| align=right|4,502||MBA||15. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53124)||1999 AC23|| align=right|13,0|| align=right|3,102|| align=right|0,156|| align=right|14,38|| align=right|5,462||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53125)||1999 AL24|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,209|| align=right|27,58|| align=right|4,158||MBA||15. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(53126)||1999 AO24|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,124|| align=right|4,84|| align=right|5,175||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53127)||1999 AH25|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,042|| align=right|2,87|| align=right|5,352||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53128)||1999 AS25|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,074|| align=right|10,87|| align=right|5,151||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53129)||1999 AY29|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,068|| align=right|3,16|| align=right|4,517||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53130)||1999 AY30|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,294|| align=right|14,58|| align=right|4,156||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53131)||1999 AM31|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,047|| align=right|5,67|| align=right|4,230||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53132)||1999 AS31|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,219|| align=right|5,29|| align=right|4,060||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53133)||1999 AQ34|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,133|| align=right|11,62|| align=right|4,113||MBA||15. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53134)||1999 BG1|| align=right|13,7|| align=right|2,612|| align=right|0,257|| align=right|16,76|| align=right|4,220||MBA||18. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(53135)||1999 BA3|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,223|| align=right|7,73|| align=right|4,112||MBA||19. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53136)||1999 BB3|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,189|| align=right|7,22|| align=right|4,105||MBA||19. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53137)||1999 BL4|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,195|| align=right|4,15|| align=right|4,423||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53138)||1999 BW4|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,088|| align=right|5,78|| align=right|4,110||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53139)||1999 BG5|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,237|| align=right|25,01|| align=right|4,599||MBA||18. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(53140)||1999 BT5|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,175|| align=right|1,77|| align=right|4,098||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53141)||1999 BW6|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,025|| align=right|5,71|| align=right|4,498||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53142)||1999 BR7|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,204|| align=right|8,99|| align=right|4,143||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53143)||1999 BB9|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,083|| align=right|6,44|| align=right|4,255||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53144)||1999 BN9|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,058|| align=right|4,76|| align=right|4,081||MBA||22. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(53145)||1999 BT9|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,165|| align=right|4,80|| align=right|4,261||MBA||24. ledna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(53146)||1999 BG10|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,179|| align=right|8,34|| align=right|4,605||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53147)||1999 BB14|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,241|| align=right|16,02|| align=right|4,341||MBA||22. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53148)||1999 BV14|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,061|| align=right|1,00|| align=right|4,085||MBA||18. ledna 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53149)||1999 BZ14|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,110|| align=right|8,10|| align=right|4,504||MBA||22. ledna 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(53150)||1999 BV17|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,101|| align=right|5,70|| align=right|3,509||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53151)||1999 BC24|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,050|| align=right|5,25|| align=right|3,634||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53152)||1999 BH25|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,148|| align=right|7,53|| align=right|4,119||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53153)||1999 BZ25|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,074|| align=right|5,44|| align=right|4,586||MBA||25. ledna 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(53154)||1999 BT27|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,055|| align=right|2,72|| align=right|3,628||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53155)||1999 BB30|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,039|| align=right|5,22|| align=right|4,379||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53156)||1999 CF|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|12,96|| align=right|4,340||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53157) Akaishidake||1999 CP|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,348|| align=right|23,31|| align=right|4,090||MBA||5. února 1999||Mishima||M. Akiyama
|-
|(53158)||1999 CW1|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|14,98|| align=right|4,073||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53159) Mysliveček||1999 CN3|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,098|| align=right|6,65|| align=right|3,732||MBA||10. února 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(53160)||1999 CO4|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,068|| align=right|14,60|| align=right|4,116||MBA||11. února 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(53161)||1999 CP6|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,225|| align=right|27,40|| align=right|4,172||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53162)||1999 CG7|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,107|| align=right|23,08|| align=right|4,122||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53163)||1999 CK8|| align=right|14,8|| align=right|2,874|| align=right|0,131|| align=right|2,75|| align=right|4,872||MBA||13. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53164)||1999 CV9|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,213|| align=right|14,85|| align=right|4,088||MBA||14. února 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53165)||1999 CX9|| align=right|13,1|| align=right|2,990|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,169||MBA||12. února 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(53166)||1999 CG10|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,081|| align=right|7,05|| align=right|4,228||MBA||15. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53167)||1999 CJ10|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,115|| align=right|14,64|| align=right|4,116||MBA||15. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53168)||1999 CV10|| align=right|12,9|| align=right|2,742|| align=right|0,228|| align=right|33,87|| align=right|4,539||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53169)||1999 CA18|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,116|| align=right|6,72|| align=right|3,721||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53170)||1999 CH19|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,111|| align=right|3,27|| align=right|3,697||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53171)||1999 CP21|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,053|| align=right|5,83|| align=right|4,572||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53172)||1999 CQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|6,63|| align=right|3,761||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53173)||1999 CF22|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,132|| align=right|20,23|| align=right|5,500||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53174)||1999 CH28|| align=right|13,3|| align=right|3,223|| align=right|0,064|| align=right|23,13|| align=right|5,787||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53175)||1999 CP30|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,031|| align=right|3,10|| align=right|4,465||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53176)||1999 CF31|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,028|| align=right|5,14|| align=right|4,281||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53177)||1999 CR31|| align=right|14,0|| align=right|2,858|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,832||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53178)||1999 CT35|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,210|| align=right|12,08|| align=right|3,709||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53179)||1999 CB36|| align=right|14,2|| align=right|2,455|| align=right|0,205|| align=right|10,49|| align=right|3,845||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53180)||1999 CS38|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,238|| align=right|13,66|| align=right|4,353||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53181)||1999 CT40|| align=right|14,6|| align=right|2,589|| align=right|0,070|| align=right|12,25|| align=right|4,166||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53182)||1999 CW40|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,155|| align=right|11,28|| align=right|4,214||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53183)||1999 CZ41|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|15,94|| align=right|4,655||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53184)||1999 CM43|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,169|| align=right|3,35|| align=right|4,378||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53185)||1999 CZ44|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,115|| align=right|14,50|| align=right|4,283||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53186)||1999 CB45|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,056|| align=right|11,51|| align=right|5,110||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53187)||1999 CD48|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,238|| align=right|17,37|| align=right|4,318||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53188)||1999 CM49|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,143|| align=right|8,77|| align=right|4,124||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53189)||1999 CR49|| align=right|13,9|| align=right|2,773|| align=right|0,118|| align=right|10,41|| align=right|4,616||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53190)||1999 CT49|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|12,24|| align=right|4,204||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53191)||1999 CU49|| align=right|14,3|| align=right|2,549|| align=right|0,183|| align=right|14,48|| align=right|4,069||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53192)||1999 CB50|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,018|| align=right|4,68|| align=right|4,497||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53193)||1999 CQ51|| align=right|13,8|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|13,51|| align=right|4,415||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53194)||1999 CA52|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,151|| align=right|5,87|| align=right|4,225||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53195)||1999 CL53|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,252|| align=right|5,77|| align=right|4,131||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53196)||1999 CF55|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,035|| align=right|13,76|| align=right|4,112||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53197)||1999 CR56|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,049|| align=right|11,02|| align=right|5,134||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53198)||1999 CO60|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,134|| align=right|5,00|| align=right|3,780||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53199)||1999 CL62|| align=right|14,0|| align=right|2,626|| align=right|0,185|| align=right|13,85|| align=right|4,254||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53200)||1999 CZ63|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,202|| align=right|4,62|| align=right|4,137||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53201)||1999 CG70|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,162|| align=right|7,07|| align=right|4,477||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53202)||1999 CX72|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,116|| align=right|8,93|| align=right|4,610||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53203)||1999 CA73|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,240|| align=right|10,92|| align=right|4,258||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53204)||1999 CZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,094|| align=right|15,28|| align=right|4,156||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53205)||1999 CA74|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,055|| align=right|12,97|| align=right|4,171||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53206)||1999 CK74|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,091|| align=right|3,45|| align=right|4,592||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53207)||1999 CQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,193|| align=right|9,37|| align=right|4,085||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53208)||1999 CE75|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,219|| align=right|11,30|| align=right|5,036||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53209)||1999 CQ75|| align=right|13,8|| align=right|2,787|| align=right|0,148|| align=right|8,33|| align=right|4,653||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53210)||1999 CE76|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,170|| align=right|11,96|| align=right|4,427||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53211)||1999 CY77|| align=right|14,2|| align=right|2,684|| align=right|0,109|| align=right|11,52|| align=right|4,395||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53212)||1999 CD80|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,152|| align=right|13,50|| align=right|4,253||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53213)||1999 CU80|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,180|| align=right|14,76|| align=right|4,054||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53214)||1999 CZ82|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,074|| align=right|6,85|| align=right|3,778||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53215)||1999 CC83|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,137|| align=right|13,50|| align=right|4,388||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53216)||1999 CX83|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|18,72|| align=right|4,060||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53217)||1999 CS86|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,083|| align=right|13,60|| align=right|4,574||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53218)||1999 CN88|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,129|| align=right|14,25|| align=right|4,095||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53219)||1999 CO88|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,123|| align=right|14,68|| align=right|4,336||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53220)||1999 CM89|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,094|| align=right|2,59|| align=right|4,503||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53221)||1999 CU89|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,127|| align=right|14,72|| align=right|4,441||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53222)||1999 CX92|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,111|| align=right|14,56|| align=right|4,184||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53223)||1999 CX93|| align=right|14,7|| align=right|3,000|| align=right|0,070|| align=right|10,85|| align=right|5,194||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53224)||1999 CA94|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,101|| align=right|4,67|| align=right|3,354||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53225)||1999 CG94|| align=right|13,1|| align=right|2,788|| align=right|0,191|| align=right|14,78|| align=right|4,656||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53226)||1999 CB98|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|12,02|| align=right|4,043||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53227)||1999 CH98|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,017|| align=right|1,53|| align=right|4,632||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53228)||1999 CA100|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,071|| align=right|8,05|| align=right|4,543||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53229)||1999 CL100|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,188|| align=right|8,98|| align=right|4,478||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53230)||1999 CP103|| align=right|14,7|| align=right|2,539|| align=right|0,129|| align=right|9,46|| align=right|4,045||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53231)||1999 CN112|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,051|| align=right|10,39|| align=right|5,177||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53232)||1999 CD113|| align=right|14,1|| align=right|3,008|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|5,216||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53233)||1999 CO117|| align=right|13,3|| align=right|2,560|| align=right|0,186|| align=right|12,58|| align=right|4,095||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53234)||1999 CU117|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,209|| align=right|10,42|| align=right|4,170||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53235)||1999 CZ117|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,111|| align=right|4,68|| align=right|4,290||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53236)||1999 CC118|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,205|| align=right|13,07|| align=right|4,206||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53237)||1999 CU118|| align=right|13,4|| align=right|3,148|| align=right|0,247|| align=right|15,77|| align=right|5,585||MBA||9. února 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(53238)||1999 CM121|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,054|| align=right|30,61|| align=right|4,203||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53239)||1999 CE123|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,074|| align=right|13,44|| align=right|4,076||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53240)||1999 CT126|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,039|| align=right|14,66|| align=right|4,148||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53241)||1999 CU128|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,118|| align=right|14,58|| align=right|4,125||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53242)||1999 CH138|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,178|| align=right|1,20|| align=right|4,570||MBA||11. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53243)||1999 CW140|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,228|| align=right|5,86|| align=right|4,112||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53244)||1999 CY145|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,065|| align=right|1,37|| align=right|4,625||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53245)||1999 CH152|| align=right|15,7|| align=right|2,902|| align=right|0,145|| align=right|0,94|| align=right|4,943||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53246)||1999 DA2|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,103|| align=right|5,31|| align=right|4,132||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(53247)||1999 DE2|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,186|| align=right|11,66|| align=right|4,302||MBA||17. února 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53248)||1999 DA3|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,037|| align=right|8,44|| align=right|4,825||MBA||21. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53249)||1999 DD3|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,114|| align=right|5,64|| align=right|4,490||MBA||20. února 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53250)||1999 DY3|| align=right|14,9|| align=right|2,827|| align=right|0,015|| align=right|1,46|| align=right|4,751||MBA||20. února 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(53251)||1999 EV3|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,061|| align=right|9,65|| align=right|5,145||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53252)||1999 EY4|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,202|| align=right|9,92|| align=right|4,609||MBA||13. března 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(53253)||1999 EV5|| align=right|14,6|| align=right|2,676|| align=right|0,074|| align=right|2,49|| align=right|4,376||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(53254)||1999 ES10|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,016|| align=right|9,61|| align=right|5,117||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53255)||1999 EE11|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,047|| align=right|8,69|| align=right|5,716||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53256)||1999 FD|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,191|| align=right|5,57|| align=right|4,119||MBA||16. března 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(53257)||1999 FF|| align=right|14,5|| align=right|2,936|| align=right|0,108|| align=right|2,32|| align=right|5,030||MBA||16. března 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(53258)||1999 FN|| align=right|14,3|| align=right|2,680|| align=right|0,118|| align=right|13,34|| align=right|4,387||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53259)||1999 FQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,065|| align=right|9,81|| align=right|5,174||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53260)||1999 FX1|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|5,527||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53261)||1999 FR4|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,056|| align=right|2,00|| align=right|4,968||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53262)||1999 FE6|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,205|| align=right|2,81|| align=right|4,033||MBA||16. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53263)||1999 FW6|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,121|| align=right|9,19|| align=right|5,311||MBA||25. března 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(53264)||1999 FL8|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,125|| align=right|15,99|| align=right|4,148||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53265)||1999 FB11|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|11,11|| align=right|5,197||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53266)||1999 FY11|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,172|| align=right|1,35|| align=right|5,288||MBA||18. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53267)||1999 FP17|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,075|| align=right|1,33|| align=right|4,305||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53268)||1999 FU18|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,146|| align=right|4,87|| align=right|5,373||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53269)||1999 FY18|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,229|| align=right|4,27|| align=right|4,368||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53270)||1999 FR22|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,006|| align=right|1,23|| align=right|4,139||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53271)||1999 FJ24|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,224|| align=right|12,84|| align=right|4,393||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53272)||1999 FK24|| align=right|14,1|| align=right|3,188|| align=right|0,261|| align=right|13,20|| align=right|5,691||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53273)||1999 FZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,004|| align=right|0,065|| align=right|10,71|| align=right|5,206||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53274)||1999 FH25|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|4,015||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53275)||1999 FN31|| align=right|13,9|| align=right|2,863|| align=right|0,058|| align=right|6,59|| align=right|4,842||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53276)||1999 FO32|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,088|| align=right|9,44|| align=right|4,320||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53277)||1999 FU32|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,024|| align=right|8,21|| align=right|4,123||MBA||24. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53278)||1999 FH33|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|8,04|| align=right|4,669||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53279)||1999 FJ33|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,103|| align=right|4,16|| align=right|4,411||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53280)||1999 FN33|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,033|| align=right|5,64|| align=right|4,422||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53281)||1999 FS33|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|9,50|| align=right|4,368||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53282)||1999 FT34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,161|| align=right|1,52|| align=right|4,204||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53283)||1999 FG42|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,096|| align=right|4,97|| align=right|4,394||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53284)||1999 FK47|| align=right|14,2|| align=right|2,558|| align=right|0,213|| align=right|6,98|| align=right|4,090||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53285) Mojmír||1999 FM53|| align=right|14,9|| align=right|2,918|| align=right|0,120|| align=right|2,71|| align=right|4,984||MBA||24. března 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(53286)||1999 FH57|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,104|| align=right|14,61|| align=right|4,219||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53287)||1999 GR|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,080|| align=right|8,97|| align=right|5,271||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53288)||1999 GO1|| align=right|14,4|| align=right|2,835|| align=right|0,031|| align=right|1,22|| align=right|4,772||MBA||6. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53289)||1999 GD5|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,186|| align=right|7,10|| align=right|4,081||MBA||7. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53290)||1999 GY8|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,057|| align=right|4,74|| align=right|4,883||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53291)||1999 GQ10|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,151|| align=right|0,29|| align=right|5,508||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53292)||1999 GY10|| align=right|14,8|| align=right|3,183|| align=right|0,142|| align=right|2,02|| align=right|5,679||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53293)||1999 GA14|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|1,38|| align=right|5,439||MBA||14. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53294)||1999 GS16|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,093|| align=right|9,33|| align=right|4,615||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53295)||1999 GX20|| align=right|13,7|| align=right|2,539|| align=right|0,156|| align=right|16,13|| align=right|4,045||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53296)||1999 GJ23|| align=right|14,8|| align=right|2,705|| align=right|0,101|| align=right|3,29|| align=right|4,449||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53297)||1999 GR23|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,216|| align=right|3,10|| align=right|4,289||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53298)||1999 GF25|| align=right|13,5|| align=right|2,899|| align=right|0,010|| align=right|3,21|| align=right|4,936||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53299)||1999 GJ26|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,020|| align=right|2,75|| align=right|4,764||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53300)||1999 GD31|| align=right|15,1|| align=right|2,994|| align=right|0,249|| align=right|2,90|| align=right|5,179||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53301)||1999 GL34|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,203|| align=right|3,51|| align=right|4,145||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53302)||1999 GZ34|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,082|| align=right|15,21|| align=right|4,188||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53303)||1999 GF45|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,042|| align=right|10,69|| align=right|5,464||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53304)||1999 GQ47|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,140|| align=right|12,03|| align=right|4,280||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53305)||1999 GQ53|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,109|| align=right|7,73|| align=right|4,352||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53306)||1999 HA3|| align=right|14,2|| align=right|2,977|| align=right|0,058|| align=right|11,24|| align=right|5,136||MBA||24. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53307)||1999 HC8|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,102|| align=right|1,63|| align=right|4,112||MBA||20. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53308)||1999 HJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,182|| align=right|6,13|| align=right|4,204||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53309)||1999 HT8|| align=right|14,8|| align=right|2,892|| align=right|0,021|| align=right|11,95|| align=right|4,918||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53310)||1999 HY9|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,039|| align=right|8,28|| align=right|5,190||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53311) Deucalion||1999 HU11|| align=right|6,6|| align=right|44,39|| align=right|0,064|| align=right|0,37|| align=right|296||CBW||18. dubna 1999||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(53312)||1999 JZ|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,344|| align=right|26,76|| align=right|4,591||MBA||7. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53313)||1999 JF2|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|5,402||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(53314)||1999 JT2|| align=right|14,2|| align=right|2,727|| align=right|0,162|| align=right|13,80|| align=right|4,502||MBA||7. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53315)||1999 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,672|| align=right|0,174|| align=right|12,27|| align=right|4,366||MBA||10. května 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(53316) Michielford||1999 JY3|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,092|| align=right|3,27|| align=right|4,894||MBA||9. května 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(53317)||1999 JJ6|| align=right|13,2|| align=right|2,719|| align=right|0,200|| align=right|35,79|| align=right|4,484||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53318)||1999 JV7|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,112|| align=right|11,64|| align=right|4,424||MBA||13. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53319)||1999 JM8|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,650|| align=right|13,84|| align=right|4,454||APL PHA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53320)||1999 JW8|| align=right|14,1|| align=right|3,083|| align=right|0,119|| align=right|10,65|| align=right|5,413||MBA||14. května 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53321)||1999 JL12|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,125|| align=right|9,82|| align=right|4,591||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(53322)||1999 JK15|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,272|| align=right|11,71|| align=right|4,361||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(53323)||1999 JV16|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,044|| align=right|10,50|| align=right|5,160||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53324)||1999 JZ18|| align=right|14,1|| align=right|2,970|| align=right|0,123|| align=right|10,63|| align=right|5,118||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53325)||1999 JN21|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,112|| align=right|8,35|| align=right|5,260||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53326)||1999 JV22|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,130|| align=right|3,39|| align=right|5,338||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53327)||1999 JL23|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,237|| align=right|11,17|| align=right|4,620||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53328)||1999 JS26|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,248|| align=right|13,69|| align=right|4,350||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53329)||1999 JK27|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,056|| align=right|3,59|| align=right|5,010||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53330)||1999 JN32|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,068|| align=right|11,20|| align=right|5,355||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53331)||1999 JW34|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,033|| align=right|11,46|| align=right|5,189||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53332)||1999 JL36|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|3,27|| align=right|4,589||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53333)||1999 JZ36|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,026|| align=right|10,46|| align=right|5,136||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53334)||1999 JJ41|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,036|| align=right|10,06|| align=right|5,380||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53335)||1999 JL41|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,086|| align=right|11,14|| align=right|5,384||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53336)||1999 JP42|| align=right|13,3|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|12,61|| align=right|5,306||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53337)||1999 JX42|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,130|| align=right|7,13|| align=right|4,536||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53338)||1999 JY46|| align=right|14,4|| align=right|2,842|| align=right|0,061|| align=right|2,04|| align=right|4,791||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53339)||1999 JA47|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,069|| align=right|3,09|| align=right|5,043||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53340)||1999 JH47|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,017|| align=right|17,95|| align=right|5,382||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53341)||1999 JP49|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,088|| align=right|11,93|| align=right|5,175||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53342)||1999 JK51|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,222|| align=right|6,52|| align=right|4,110||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53343)||1999 JO54|| align=right|12,6|| align=right|2,642|| align=right|0,132|| align=right|11,78|| align=right|4,294||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53344)||1999 JX54|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,113|| align=right|12,00|| align=right|4,410||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53345)||1999 JZ54|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,169|| align=right|4,85|| align=right|4,535||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53346)||1999 JE57|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,165|| align=right|9,08|| align=right|5,049||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53347)||1999 JE58|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,194|| align=right|12,97|| align=right|5,596||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53348)||1999 JC59|| align=right|14,0|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|14,40|| align=right|4,241||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53349)||1999 JM61|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,123|| align=right|10,73|| align=right|5,417||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53350)||1999 JD65|| align=right|14,0|| align=right|2,940|| align=right|0,086|| align=right|12,94|| align=right|5,040||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53351)||1999 JF66|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,125|| align=right|7,44|| align=right|5,634||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53352)||1999 JL67|| align=right|14,3|| align=right|2,728|| align=right|0,072|| align=right|9,56|| align=right|4,504||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53353)||1999 JC70|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,119|| align=right|14,37|| align=right|5,053||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53354)||1999 JG70|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,164|| align=right|6,87|| align=right|5,495||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53355)||1999 JD71|| align=right|13,7|| align=right|3,012|| align=right|0,057|| align=right|11,07|| align=right|5,226||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53356)||1999 JJ71|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,190|| align=right|7,90|| align=right|5,626||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53357)||1999 JM73|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,123|| align=right|11,68|| align=right|4,490||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53358)||1999 JO73|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|5,714||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53359)||1999 JM74|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,075|| align=right|11,55|| align=right|5,225||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53360)||1999 JU75|| align=right|13,5|| align=right|2,770|| align=right|0,105|| align=right|7,61|| align=right|4,609||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53361)||1999 JF76|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|2,59|| align=right|4,559||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53362)||1999 JY76|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,173|| align=right|14,37|| align=right|5,190||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53363)||1999 JD77|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,131|| align=right|13,16|| align=right|4,279||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53364)||1999 JL77|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|9,68|| align=right|5,191||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53365)||1999 JO78|| align=right|13,3|| align=right|2,520|| align=right|0,014|| align=right|15,11|| align=right|3,999||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53366)||1999 JU79|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,217|| align=right|26,38|| align=right|5,599||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53367)||1999 JR80|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|16,98|| align=right|5,463||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53368)||1999 JF81|| align=right|13,0|| align=right|2,715|| align=right|0,157|| align=right|12,91|| align=right|4,473||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53369)||1999 JQ81|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,210|| align=right|7,34|| align=right|3,556||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53370)||1999 JY81|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,168|| align=right|14,06|| align=right|4,560||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53371)||1999 JA83|| align=right|14,1|| align=right|2,693|| align=right|0,114|| align=right|14,37|| align=right|4,418||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53372)||1999 JB83|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,199|| align=right|13,71|| align=right|4,654||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53373)||1999 JP83|| align=right|15,6|| align=right|2,679|| align=right|0,205|| align=right|12,14|| align=right|4,385||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53374)||1999 JC84|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,108|| align=right|14,25|| align=right|4,675||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53375)||1999 JF86|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,141|| align=right|9,96|| align=right|4,464||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53376)||1999 JJ86|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,170|| align=right|9,66|| align=right|5,429||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53377)||1999 JQ86|| align=right|14,2|| align=right|2,848|| align=right|0,036|| align=right|3,01|| align=right|4,807||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53378)||1999 JO87|| align=right|13,3|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|11,44|| align=right|5,450||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53379)||1999 JZ88|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,093|| align=right|10,82|| align=right|4,428||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53380)||1999 JS89|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,091|| align=right|12,36|| align=right|5,379||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53381)||1999 JK90|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,136|| align=right|12,89|| align=right|4,590||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53382)||1999 JL91|| align=right|13,7|| align=right|2,918|| align=right|0,136|| align=right|17,79|| align=right|4,983||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53383)||1999 JO91|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,182|| align=right|11,25|| align=right|5,587||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53384)||1999 JY92|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,084|| align=right|14,37|| align=right|5,689||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53385)||1999 JB93|| align=right|13,6|| align=right|3,207|| align=right|0,087|| align=right|16,97|| align=right|5,741||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53386)||1999 JF93|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,104|| align=right|14,66|| align=right|5,629||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53387)||1999 JF94|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,128|| align=right|14,73|| align=right|5,706||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53388)||1999 JZ95|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,157|| align=right|14,07|| align=right|4,414||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53389)||1999 JZ96|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,127|| align=right|12,15|| align=right|5,176||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53390)||1999 JM100|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,107|| align=right|13,10|| align=right|4,423||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53391)||1999 JX100|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,167|| align=right|27,13|| align=right|5,588||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53392)||1999 JZ100|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,051|| align=right|12,64|| align=right|5,203||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53393)||1999 JA102|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,200|| align=right|5,11|| align=right|4,518||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53394)||1999 JD102|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,035|| align=right|7,10|| align=right|5,226||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53395)||1999 JZ102|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,071|| align=right|6,26|| align=right|4,979||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53396)||1999 JL104|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,054|| align=right|9,85|| align=right|5,366||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53397)||1999 JJ107|| align=right|14,7|| align=right|2,983|| align=right|0,044|| align=right|9,50|| align=right|5,150||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53398)||1999 JM111|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|5,571||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53399)||1999 JG112|| align=right|14,0|| align=right|2,923|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|4,998||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53400)||1999 JB113|| align=right|14,1|| align=right|3,045|| align=right|0,055|| align=right|9,83|| align=right|5,312||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53401)||1999 JT115|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,032|| align=right|14,91|| align=right|5,336||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53402)||1999 JG119|| align=right|12,8|| align=right|3,149|| align=right|0,141|| align=right|14,35|| align=right|5,588||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53403)||1999 KM|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,013|| align=right|16,24|| align=right|5,158||MBA||16. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(53404)||1999 KX|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,187|| align=right|9,13|| align=right|4,031||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(53405)||1999 KX8|| align=right|14,2|| align=right|2,963|| align=right|0,013|| align=right|10,30|| align=right|5,100||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53406)||1999 KL12|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,129|| align=right|2,80|| align=right|5,739||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53407)||1999 KC17|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,110|| align=right|9,68|| align=right|5,367||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53408)||1999 LU6|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,061|| align=right|23,41|| align=right|5,441||MBA||7. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53409)||1999 LU7|| align=right|18,7|| align=right|2,101|| align=right|0,629|| align=right|10,81|| align=right|3,046||APL||10. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(53410)||1999 LL28|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,087|| align=right|17,52|| align=right|5,577||MBA||14. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53411)||1999 LM32|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,115|| align=right|11,27|| align=right|4,428||MBA||6. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53412)||1999 NQ1|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,301|| align=right|26,21|| align=right|4,384||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53413)||1999 NE12|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,150|| align=right|17,59|| align=right|5,597||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53414)||1999 NK19|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,152|| align=right|14,80|| align=right|5,349||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53415)||1999 NC21|| align=right|13,5|| align=right|3,136|| align=right|0,121|| align=right|25,99|| align=right|5,552||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53416)||1999 NB23|| align=right|14,1|| align=right|2,917|| align=right|0,217|| align=right|5,23|| align=right|4,981||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53417)||1999 NP38|| align=right|14,5|| align=right|1,876|| align=right|0,081|| align=right|27,24|| align=right|2,570||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53418)||1999 PY3|| align=right|11,9|| align=right|5,175|| align=right|0,094|| align=right|26,34|| align=right|11,77||JUT||13. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53419)||1999 PJ4|| align=right|12,3|| align=right|5,138|| align=right|0,088|| align=right|30,67|| align=right|11,65||JUT||13. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53420)||1999 RH4|| align=right|13,1|| align=right|3,064|| align=right|0,059|| align=right|8,60|| align=right|5,362||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(53421)||1999 RY18|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,085|| align=right|19,48|| align=right|2,665||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53422)||1999 RN30|| align=right|16,0|| align=right|1,922|| align=right|0,085|| align=right|21,58|| align=right|2,663||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53423)||1999 RC238|| align=right|12,9|| align=right|3,068|| align=right|0,114|| align=right|12,13|| align=right|5,372||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(53424)||1999 SC3|| align=right|15,7|| align=right|1,867|| align=right|0,063|| align=right|23,15|| align=right|2,550||MBA||24. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53425)||1999 SO4|| align=right|14,0|| align=right|2,356|| align=right|0,055|| align=right|4,94|| align=right|3,616||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53426)||1999 SL5|| align=right|17,4|| align=right|1,923|| align=right|0,539|| align=right|22,83|| align=right|2,665||APL PHA||28. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53427)||1999 SJ9|| align=right|15,7|| align=right|1,920|| align=right|0,075|| align=right|22,63|| align=right|2,660||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53428)||1999 TD2|| align=right|15,6|| align=right|1,930|| align=right|0,092|| align=right|21,66|| align=right|2,682||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(53429)||1999 TF5|| align=right|19,0|| align=right|2,024|| align=right|0,639|| align=right|26,83|| align=right|2,879||APL||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53430)||1999 TY16|| align=right|16,4|| align=right|2,098|| align=right|0,406|| align=right|60,44|| align=right|3,039||AMR||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53431)||1999 UQ10|| align=right|14,8|| align=right|1,837|| align=right|0,145|| align=right|25,38|| align=right|2,490||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53432)||1999 UT55|| align=right|15,6|| align=right|1,872|| align=right|0,116|| align=right|22,44|| align=right|2,561||MBA||19. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53433)||1999 VV10|| align=right|14,9|| align=right|1,845|| align=right|0,070|| align=right|23,09|| align=right|2,505||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53434)||1999 VD25|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,117|| align=right|16,28|| align=right|4,336||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53435)||1999 VM40|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,486|| align=right|15,40|| align=right|3,509||AMR||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(53436)||1999 VB154|| align=right|11,7|| align=right|5,151|| align=right|0,012|| align=right|18,20|| align=right|11,69||JUT||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(53437)||1999 WL2|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,058|| align=right|3,71|| align=right|3,249||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53438)||1999 WY9|| align=right|14,6|| align=right|1,932|| align=right|0,083|| align=right|25,43|| align=right|2,686||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53439)||1999 WA10|| align=right|13,5|| align=right|2,458|| align=right|0,159|| align=right|14,82|| align=right|3,853||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53440)||1999 XQ33|| align=right|15,7|| align=right|1,918|| align=right|0,066|| align=right|27,35|| align=right|2,657||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53441)||1999 XL77|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,121|| align=right|2,78|| align=right|3,439||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53442)||1999 XU81|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|3,388||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53443)||1999 XX81|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,129|| align=right|6,82|| align=right|3,432||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53444)||1999 XV90|| align=right|15,7|| align=right|2,218|| align=right|0,148|| align=right|6,38|| align=right|3,302||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53445)||1999 XB103|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,186|| align=right|13,88|| align=right|3,798||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53446)||1999 XD103|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|7,57|| align=right|3,509||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53447)||1999 XL105|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,153|| align=right|6,02|| align=right|3,460||MBA||8. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53448)||1999 XT105|| align=right|14,7|| align=right|2,182|| align=right|0,148|| align=right|6,85|| align=right|3,222||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53449)||1999 XG132|| align=right|11,9|| align=right|5,198|| align=right|0,119|| align=right|19,86|| align=right|11,85||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53450)||1999 XX132|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,086|| align=right|7,55|| align=right|3,365||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53451)||1999 XU134|| align=right|15,0|| align=right|1,966|| align=right|0,107|| align=right|23,97|| align=right|2,757||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53452)||1999 XW134|| align=right|16,3|| align=right|1,929|| align=right|0,062|| align=right|24,54|| align=right|2,680||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53453)||1999 XX135|| align=right|15,3|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|17,88|| align=right|2,721||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53454)||1999 XC136|| align=right|14,8|| align=right|1,944|| align=right|0,019|| align=right|24,80|| align=right|2,710||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53455)||1999 XX139|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,099|| align=right|7,27|| align=right|3,450||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53456)||1999 XR142|| align=right|15,0|| align=right|1,948|| align=right|0,108|| align=right|24,66|| align=right|2,718||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53457)||1999 XX142|| align=right|15,5|| align=right|1,967|| align=right|0,078|| align=right|23,20|| align=right|2,758||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53458)||1999 XH153|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,194|| align=right|5,11|| align=right|3,231||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53459)||1999 XD156|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,108|| align=right|6,99|| align=right|3,288||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53460)||1999 XG174|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,104|| align=right|7,86|| align=right|3,492||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53461)||1999 XS177|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|3,240||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53462)||1999 XR178|| align=right|15,9|| align=right|2,190|| align=right|0,065|| align=right|4,70|| align=right|3,241||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53463)||1999 XW196|| align=right|15,1|| align=right|2,138|| align=right|0,130|| align=right|6,70|| align=right|3,125||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53464)||1999 XG205|| align=right|13,6|| align=right|2,750|| align=right|0,203|| align=right|8,45|| align=right|4,559||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53465)||1999 XY222|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,050|| align=right|5,37|| align=right|3,449||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(53466)||1999 XS230|| align=right|12,9|| align=right|2,862|| align=right|0,164|| align=right|12,50|| align=right|4,841||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53467)||2000 AD1|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,095|| align=right|5,64|| align=right|3,706||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53468)||2000 AC2|| align=right|15,9|| align=right|2,222|| align=right|0,071|| align=right|2,76|| align=right|3,312||MBA||2. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(53469)||2000 AX8|| align=right|11,8|| align=right|5,110|| align=right|0,064|| align=right|7,37|| align=right|11,56||JUT||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53470)||2000 AG16|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,233|| align=right|3,31|| align=right|4,245||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53471)||2000 AU30|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,050|| align=right|7,09|| align=right|4,341||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53472)||2000 AE33|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,081|| align=right|6,16|| align=right|3,708||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53473)||2000 AN39|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,107|| align=right|4,50|| align=right|3,599||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53474)||2000 AC40|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,189|| align=right|4,44|| align=right|3,353||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53475)||2000 AH49|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,172|| align=right|4,12|| align=right|3,287||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53476)||2000 AQ49|| align=right|16,0|| align=right|2,138|| align=right|0,126|| align=right|4,38|| align=right|3,126||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53477)||2000 AA54|| align=right|11,6|| align=right|5,250|| align=right|0,031|| align=right|11,05|| align=right|12,03||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53478)||2000 AK54|| align=right|14,1|| align=right|2,438|| align=right|0,236|| align=right|12,68|| align=right|3,806||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53479)||2000 AG56|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,142|| align=right|6,70|| align=right|3,542||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53480)||2000 AM56|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,165|| align=right|4,60|| align=right|3,555||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53481)||2000 AC57|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,167|| align=right|1,13|| align=right|3,327||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53482)||2000 AQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,092|| align=right|5,40|| align=right|3,524||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53483)||2000 AC58|| align=right|14,5|| align=right|2,441|| align=right|0,073|| align=right|6,26|| align=right|3,814||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53484)||2000 AT58|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,052|| align=right|2,26|| align=right|3,450||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53485)||2000 AU58|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,166|| align=right|3,22|| align=right|3,735||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53486)||2000 AJ59|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,113|| align=right|7,10|| align=right|3,558||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53487)||2000 AQ59|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,121|| align=right|4,73|| align=right|3,568||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53488)||2000 AG61|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,067|| align=right|10,15|| align=right|5,438||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53489)||2000 AJ62|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,188|| align=right|6,49|| align=right|3,451||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53490)||2000 AZ65|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,106|| align=right|7,15|| align=right|3,522||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53491)||2000 AM66|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,060|| align=right|7,56|| align=right|3,520||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53492)||2000 AK67|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,207|| align=right|14,25|| align=right|4,195||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53493)||2000 AP67|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,049|| align=right|2,32|| align=right|3,596||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53494)||2000 AP68|| align=right|13,2|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|13,36|| align=right|5,355||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53495)||2000 AW69|| align=right|13,8|| align=right|3,248|| align=right|0,026|| align=right|9,81|| align=right|5,852||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53496)||2000 AH74|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,036|| align=right|4,31|| align=right|3,241||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53497)||2000 AV76|| align=right|16,1|| align=right|2,145|| align=right|0,012|| align=right|3,06|| align=right|3,141||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53498)||2000 AV86|| align=right|15,9|| align=right|2,159|| align=right|0,063|| align=right|3,66|| align=right|3,172||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53499)||2000 AT87|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,079|| align=right|5,08|| align=right|3,196||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53500)||2000 AQ88|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,040|| align=right|1,59|| align=right|3,777||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53501)||2000 AC95|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|6,67|| align=right|3,334||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53502)||2000 AG97|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,073|| align=right|9,26|| align=right|3,735||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53503)||2000 AH98|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,115|| align=right|7,36|| align=right|3,886||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53504)||2000 AN98|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,054|| align=right|7,61|| align=right|3,631||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53505)||2000 AL112|| align=right|15,4|| align=right|2,158|| align=right|0,093|| align=right|2,51|| align=right|3,170||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53506)||2000 AU119|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,062|| align=right|6,39|| align=right|3,556||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53507)||2000 AX120|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,102|| align=right|6,49|| align=right|3,661||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53508)||2000 AO122|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,182|| align=right|7,11|| align=right|3,346||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53509)||2000 AT122|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,153|| align=right|3,99|| align=right|3,612||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53510)||2000 AJ126|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,153||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53511)||2000 AV126|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,175|| align=right|6,05|| align=right|3,565||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53512)||2000 AZ127|| align=right|13,0|| align=right|3,155|| align=right|0,137|| align=right|19,65|| align=right|5,602||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53513)||2000 AB136|| align=right|14,1|| align=right|2,851|| align=right|0,061|| align=right|12,16|| align=right|4,812||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53514)||2000 AS136|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|5,58|| align=right|3,549||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53515)||2000 AT136|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,091|| align=right|7,01|| align=right|3,550||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53516)||2000 AV136|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,148||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53517)||2000 AK137|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,205|| align=right|17,58|| align=right|4,543||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53518)||2000 AR137|| align=right|14,3|| align=right|2,205|| align=right|0,158|| align=right|5,88|| align=right|3,275||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53519)||2000 AQ142|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,212|| align=right|9,62|| align=right|3,643||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53520)||2000 AQ144|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,102|| align=right|4,88|| align=right|3,292||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53521)||2000 AZ144|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,083|| align=right|7,60|| align=right|3,893||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53522)||2000 AE146|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,043|| align=right|24,70|| align=right|2,759||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53523)||2000 AC153|| align=right|14,6|| align=right|2,202|| align=right|0,154|| align=right|5,18|| align=right|3,268||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53524)||2000 AN153|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|7,11|| align=right|3,676||MBA||13. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53525)||2000 AN161|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,115|| align=right|5,31|| align=right|3,319||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53526)||2000 AJ162|| align=right|15,6|| align=right|2,172|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|3,201||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53527)||2000 AM164|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,023|| align=right|21,72|| align=right|4,313||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53528)||2000 AW177|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,174|| align=right|11,67|| align=right|4,282||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53529)||2000 AN198|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,066|| align=right|7,91|| align=right|3,692||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53530)||2000 AV200|| align=right|15,2|| align=right|1,959|| align=right|0,116|| align=right|24,37|| align=right|2,742||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53531)||2000 AD212|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,128|| align=right|8,99|| align=right|3,506||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53532)||2000 AJ212|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,223|| align=right|5,25|| align=right|3,261||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53533)||2000 AA216|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,153|| align=right|5,61|| align=right|3,762||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53534)||2000 AM233|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,143|| align=right|3,41|| align=right|3,705||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53535)||2000 AH237|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,064|| align=right|5,99|| align=right|4,008||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53536)||2000 AE239|| align=right|15,0|| align=right|2,209|| align=right|0,174|| align=right|4,26|| align=right|3,282||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53537)||2000 AZ239|| align=right|14,3|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|4,84|| align=right|3,834||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53538)||2000 AE240|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,091|| align=right|5,48|| align=right|3,466||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53539)||2000 AO243|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,131|| align=right|4,06|| align=right|3,333||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53540)||2000 AE252|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,107|| align=right|7,08|| align=right|3,386||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53541)||2000 AK252|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,188|| align=right|13,17|| align=right|3,814||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53542)||2000 BE1|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,256|| align=right|25,07|| align=right|3,435||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53543)||2000 BD3|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,142|| align=right|2,49|| align=right|3,773||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53544)||2000 BF3|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,116|| align=right|1,96|| align=right|3,703||MBA||27. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53545)||2000 BT5|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,238|| align=right|13,16|| align=right|4,000||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53546)||2000 BY6|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,122|| align=right|14,86|| align=right|4,485||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53547)||2000 BF8|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|6,57|| align=right|3,641||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53548)||2000 BA14|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,160|| align=right|1,21|| align=right|3,663||MBA||28. ledna 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53549)||2000 BN14|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,090|| align=right|11,87|| align=right|4,033||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53550)||2000 BF19|| align=right|19,1|| align=right|1,496|| align=right|0,420|| align=right|7,18|| align=right|1,829||APL PHA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53551)||2000 BP28|| align=right|16,6|| align=right|2,259|| align=right|0,160|| align=right|8,67|| align=right|3,395||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53552)||2000 BC33|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,146|| align=right|2,64|| align=right|3,274||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53553)||2000 CB2|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,114|| align=right|6,00|| align=right|3,626||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53554)||2000 CH2|| align=right|14,7|| align=right|2,266|| align=right|0,106|| align=right|8,54|| align=right|3,411||MBA||2. února 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53555)||2000 CG5|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,133|| align=right|5,38|| align=right|3,345||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53556)||2000 CW8|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,114|| align=right|3,75|| align=right|3,607||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53557)||2000 CT14|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,202|| align=right|5,97|| align=right|3,400||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53558)||2000 CR17|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,195|| align=right|2,39|| align=right|3,672||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53559)||2000 CJ21|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|3,424||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53560)||2000 CT21|| align=right|17,3|| align=right|2,214|| align=right|0,116|| align=right|2,68|| align=right|3,293||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53561)||2000 CM22|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,103|| align=right|4,95|| align=right|3,495||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53562)||2000 CL25|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|6,21|| align=right|3,698||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53563)||2000 CJ29|| align=right|15,2|| align=right|2,191|| align=right|0,183|| align=right|4,71|| align=right|3,243||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53564)||2000 CR29|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,028|| align=right|3,96|| align=right|3,552||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53565)||2000 CG30|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,124|| align=right|1,22|| align=right|3,700||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53566)||2000 CU30|| align=right|15,4|| align=right|2,234|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,337||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53567)||2000 CB33|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,124|| align=right|6,35|| align=right|3,401||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53568)||2000 CB34|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,347||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53569)||2000 CF36|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,152|| align=right|8,98|| align=right|3,514||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53570)||2000 CR36|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,089|| align=right|1,57|| align=right|3,723||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53571)||2000 CY36|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,099|| align=right|3,12|| align=right|3,661||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53572)||2000 CM38|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,024|| align=right|4,81|| align=right|3,180||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53573)||2000 CW38|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|9,80|| align=right|5,438||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53574)||2000 CH41|| align=right|15,8|| align=right|2,169|| align=right|0,200|| align=right|2,90|| align=right|3,194||MBA||7. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53575)||2000 CN43|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|5,06|| align=right|3,684||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53576)||2000 CS47|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,141|| align=right|5,55|| align=right|3,309||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53577)||2000 CT47|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|4,81|| align=right|3,591||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53578)||2000 CM48|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,107|| align=right|4,99|| align=right|3,543||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53579)||2000 CN48|| align=right|15,9|| align=right|2,225|| align=right|0,142|| align=right|5,49|| align=right|3,319||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53580)||2000 CR48|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,065|| align=right|6,02|| align=right|3,612||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53581)||2000 CY49|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,076|| align=right|5,02|| align=right|3,570||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53582)||2000 CZ49|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,050|| align=right|6,52|| align=right|3,462||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53583)||2000 CR50|| align=right|16,3|| align=right|2,133|| align=right|0,017|| align=right|2,00|| align=right|3,114||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53584)||2000 CY51|| align=right|15,0|| align=right|2,222|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,311||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53585)||2000 CF52|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,119|| align=right|0,99|| align=right|3,331||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53586)||2000 CA53|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,156|| align=right|1,38|| align=right|3,496||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53587)||2000 CD53|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,130|| align=right|14,12|| align=right|4,222||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53588)||2000 CH53|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|26,55|| align=right|4,162||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53589)||2000 CQ53|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,128|| align=right|2,93|| align=right|3,399||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53590)||2000 CL54|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,133|| align=right|6,17|| align=right|3,543||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53591)||2000 CY55|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,081|| align=right|1,80|| align=right|3,514||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53592)||2000 CH56|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,069|| align=right|3,78|| align=right|3,187||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53593)||2000 CJ58|| align=right|14,6|| align=right|2,194|| align=right|0,059|| align=right|6,89|| align=right|3,248||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53594)||2000 CJ62|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,059|| align=right|3,93|| align=right|3,238||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53595)||2000 CK62|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,086|| align=right|5,96|| align=right|3,382||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53596)||2000 CD63|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|4,21|| align=right|3,579||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53597)||2000 CX63|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,134|| align=right|8,88|| align=right|3,623||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53598)||2000 CF70|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,111|| align=right|2,93|| align=right|3,555||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53599)||2000 CZ70|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,110|| align=right|12,10|| align=right|4,446||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53600)||2000 CA71|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|3,421||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53601)||2000 CK72|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,064|| align=right|2,25|| align=right|3,344||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53602)||2000 CL72|| align=right|14,8|| align=right|2,198|| align=right|0,064|| align=right|3,78|| align=right|3,257||MBA||6. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53603)||2000 CF75|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,225|| align=right|4,34|| align=right|3,316||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53604)||2000 CJ75|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,132|| align=right|1,11|| align=right|3,420||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53605)||2000 CY76|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,171|| align=right|16,38|| align=right|4,153||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53606)||2000 CN81|| align=right|15,1|| align=right|2,211|| align=right|0,187|| align=right|4,48|| align=right|3,286||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53607)||2000 CV81|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|1,51|| align=right|3,545||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53608)||2000 CC82|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,095|| align=right|4,47|| align=right|3,532||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53609)||2000 CE82|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|3,338||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53610)||2000 CM82|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,158|| align=right|6,19|| align=right|4,031||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53611)||2000 CQ82|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|2,85|| align=right|3,473||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53612)||2000 CD85|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,071|| align=right|3,07|| align=right|3,681||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53613)||2000 CP85|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,169|| align=right|2,25|| align=right|3,235||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53614)||2000 CC86|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,057|| align=right|6,25|| align=right|3,366||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53615)||2000 CF86|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,203|| align=right|2,32|| align=right|3,730||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53616)||2000 CS86|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,090|| align=right|5,33|| align=right|3,397||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53617)||2000 CX88|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,099|| align=right|5,93|| align=right|3,588||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53618)||2000 CJ92|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,159|| align=right|5,46|| align=right|3,794||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53619)||2000 CC93|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,089|| align=right|14,25|| align=right|3,616||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53620)||2000 CN93|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,216|| align=right|4,87|| align=right|3,618||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53621)||2000 CO93|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|4,02|| align=right|3,386||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53622)||2000 CS93|| align=right|12,9|| align=right|3,025|| align=right|0,089|| align=right|10,36|| align=right|5,261||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53623)||2000 CT93|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,194|| align=right|3,07|| align=right|3,629||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53624)||2000 CT95|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,180|| align=right|2,80|| align=right|4,120||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53625)||2000 CZ96|| align=right|15,5|| align=right|2,153|| align=right|0,076|| align=right|4,73|| align=right|3,158||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53626)||2000 CE97|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,169|| align=right|2,32|| align=right|3,473||MBA||11. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53627)||2000 CN98|| align=right|14,6|| align=right|2,533|| align=right|0,239|| align=right|4,28|| align=right|4,031||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53628)||2000 CW101|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,201|| align=right|8,87|| align=right|3,468||MBA||3. února 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(53629)||2000 CJ112|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|5,67|| align=right|3,577||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(53630)||2000 CW116|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,134|| align=right|8,16|| align=right|3,614||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53631)||2000 CD119|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,087|| align=right|6,25|| align=right|3,633||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53632)||2000 CP123|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,107|| align=right|7,11|| align=right|3,702||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53633)||2000 DQ|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,206|| align=right|7,66|| align=right|4,201||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53634)||2000 DF1|| align=right|14,0|| align=right|2,275|| align=right|0,130|| align=right|5,94|| align=right|3,431||MBA||26. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(53635)||2000 DZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,198|| align=right|0,204|| align=right|4,85|| align=right|3,258||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53636)||2000 DD11|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,193|| align=right|2,63|| align=right|3,531||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53637)||2000 DO11|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,180|| align=right|0,35|| align=right|3,516||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53638)||2000 DD13|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,157|| align=right|1,47|| align=right|3,632||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53639)||2000 DJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,169|| align=right|6,99|| align=right|3,515||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53640)||2000 DT14|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,109|| align=right|2,82|| align=right|3,210||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(53641)||2000 DD16|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,118|| align=right|4,65|| align=right|3,376||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53642)||2000 DH18|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,085|| align=right|2,04|| align=right|4,066||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53643)||2000 DL18|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,094|| align=right|3,46|| align=right|3,740||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53644)||2000 DS22|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,185|| align=right|3,21|| align=right|3,513||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53645)||2000 DY22|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|7,39|| align=right|3,587||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53646)||2000 DS23|| align=right|14,9|| align=right|2,352|| align=right|0,170|| align=right|6,36|| align=right|3,606||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53647)||2000 DE26|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,193|| align=right|2,16|| align=right|3,612||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53648)||2000 DF28|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,170|| align=right|1,10|| align=right|3,370||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53649)||2000 DH40|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|2,37|| align=right|3,707||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53650)||2000 DD41|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,147|| align=right|7,07|| align=right|3,457||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53651)||2000 DX42|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,169|| align=right|3,33|| align=right|4,192||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53652)||2000 DZ42|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|2,28|| align=right|3,479||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53653)||2000 DG43|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,212|| align=right|2,62|| align=right|3,703||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53654)||2000 DD51|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,144|| align=right|14,35|| align=right|4,215||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53655)||2000 DC52|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,247|| align=right|6,55|| align=right|4,024||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53656)||2000 DV52|| align=right|16,4|| align=right|2,453|| align=right|0,051|| align=right|0,85|| align=right|3,842||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53657)||2000 DG53|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,046|| align=right|4,48|| align=right|3,228||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53658)||2000 DQ56|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,217|| align=right|3,96|| align=right|3,535||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53659)||2000 DP57|| align=right|16,1|| align=right|2,789|| align=right|0,203|| align=right|2,16|| align=right|4,656||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53660)||2000 DT61|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,166|| align=right|6,29|| align=right|4,071||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53661)||2000 DU62|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,038|| align=right|4,83|| align=right|3,526||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53662)||2000 DV62|| align=right|15,1|| align=right|2,192|| align=right|0,150|| align=right|2,07|| align=right|3,245||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53663)||2000 DX63|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,077|| align=right|3,46|| align=right|3,537||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53664)||2000 DJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|3,492||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53665)||2000 DV68|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|3,92|| align=right|3,576||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53666)||2000 DK70|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|5,66|| align=right|3,427||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53667)||2000 DT70|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|3,197||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53668)||2000 DY70|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,140|| align=right|1,64|| align=right|4,198||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53669)||2000 DD71|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,127|| align=right|4,91|| align=right|3,557||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53670)||2000 DJ71|| align=right|17,0|| align=right|2,218|| align=right|0,117|| align=right|2,54|| align=right|3,302||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53671)||2000 DO71|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,196|| align=right|4,29|| align=right|3,752||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53672)||2000 DS71|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|3,356||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53673)||2000 DT71|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,178|| align=right|2,58|| align=right|3,812||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53674)||2000 DU71|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,105|| align=right|1,56|| align=right|4,039||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53675)||2000 DC73|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,221|| align=right|6,87|| align=right|3,524||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53676)||2000 DU73|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,125|| align=right|5,80|| align=right|3,548||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53677)||2000 DE75|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,159|| align=right|1,60|| align=right|3,673||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53678)||2000 DQ75|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,140|| align=right|3,95|| align=right|4,214||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53679)||2000 DZ75|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,196|| align=right|0,52|| align=right|3,469||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53680)||2000 DA76|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,099|| align=right|7,13|| align=right|3,650||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53681)||2000 DE76|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,117|| align=right|7,18|| align=right|4,227||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53682)||2000 DO77|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,174|| align=right|2,88|| align=right|3,717||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53683)||2000 DR77|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,126|| align=right|13,48|| align=right|4,787||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53684)||2000 DA78|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,160|| align=right|5,14|| align=right|3,404||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53685)||2000 DX78|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,55|| align=right|3,774||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53686)||2000 DV79|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,122|| align=right|2,64|| align=right|3,389||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53687)||2000 DP80|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,155|| align=right|3,73|| align=right|4,104||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53688)||2000 DV80|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,73|| align=right|3,424||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53689)||2000 DO81|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,125|| align=right|4,26|| align=right|3,620||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53690)||2000 DK83|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,052|| align=right|2,49|| align=right|5,104||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53691)||2000 DM83|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,190|| align=right|4,62|| align=right|3,331||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53692)||2000 DQ84|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,074|| align=right|7,18|| align=right|3,817||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53693)||2000 DC85|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,169|| align=right|5,73|| align=right|3,378||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53694)||2000 DV85|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,222|| align=right|5,69|| align=right|4,069||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53695)||2000 DJ86|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,164|| align=right|5,01|| align=right|3,464||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53696)||2000 DS86|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,029|| align=right|8,10|| align=right|3,782||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53697)||2000 DX86|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,123|| align=right|5,19|| align=right|3,549||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53698)||2000 DW93|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,089|| align=right|6,75|| align=right|3,843||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53699)||2000 DB94|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,640||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53700)||2000 DU94|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,077|| align=right|2,02|| align=right|3,178||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53701)||2000 DA98|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,067|| align=right|4,59|| align=right|3,233||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53702)||2000 DW100|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,163|| align=right|6,36|| align=right|3,492||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53703)||2000 DA101|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,138|| align=right|7,37|| align=right|3,526||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53704)||2000 DN101|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,057|| align=right|7,15|| align=right|3,579||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53705)||2000 DH102|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,174|| align=right|6,20|| align=right|3,386||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53706)||2000 DB103|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,152|| align=right|5,18|| align=right|3,622||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53707)||2000 DC103|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,200|| align=right|9,40|| align=right|4,153||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53708)||2000 DZ103|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,014|| align=right|5,91|| align=right|3,793||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53709)||2000 DS104|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,47|| align=right|3,597||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53710)||2000 DZ107|| align=right|16,0|| align=right|2,171|| align=right|0,097|| align=right|2,29|| align=right|3,199||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53711)||2000 DP108|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,112|| align=right|3,25|| align=right|3,568||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53712)||2000 DR109|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,128|| align=right|6,56|| align=right|4,331||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53713)||2000 DF110|| align=right|17,2|| align=right|2,171|| align=right|0,078|| align=right|0,69|| align=right|3,199||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53714)||2000 EY|| align=right|14,9|| align=right|2,262|| align=right|0,175|| align=right|3,09|| align=right|3,401||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53715)||2000 EB2|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,042|| align=right|6,07|| align=right|3,211||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53716)||2000 EU7|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,177|| align=right|3,15|| align=right|3,396||MBA||2. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53717)||2000 EG10|| align=right|16,6|| align=right|2,352|| align=right|0,050|| align=right|1,26|| align=right|3,606||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53718)||2000 EB17|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|2,32|| align=right|3,576||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53719)||2000 EP19|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|3,463||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53720)||2000 EN24|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,121|| align=right|4,58|| align=right|3,656||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53721)||2000 EO24|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|1,05|| align=right|3,729||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53722)||2000 ER27|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,087|| align=right|7,27|| align=right|3,539||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53723)||2000 EY29|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|3,479||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53724)||2000 ET30|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,052|| align=right|7,31|| align=right|3,338||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53725)||2000 EG32|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,199|| align=right|3,48|| align=right|3,785||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53726)||2000 EL34|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,040|| align=right|9,16|| align=right|3,911||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53727)||2000 ET34|| align=right|13,4|| align=right|2,608|| align=right|0,075|| align=right|17,87|| align=right|4,210||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53728)||2000 ET36|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,114|| align=right|3,33|| align=right|3,467||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53729)||2000 EF37|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,089|| align=right|7,30|| align=right|3,325||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53730)||2000 EL37|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|2,19|| align=right|3,775||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53731)||2000 EL39|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,037|| align=right|6,74|| align=right|3,730||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53732)||2000 EZ40|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,130|| align=right|1,49|| align=right|3,817||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53733)||2000 EA45|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,071|| align=right|4,34|| align=right|3,353||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53734)||2000 EB46|| align=right|14,7|| align=right|2,335|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,568||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53735)||2000 EQ47|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,178|| align=right|4,11|| align=right|4,147||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53736)||2000 EJ48|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,034|| align=right|6,94|| align=right|3,390||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53737)||2000 EQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,138|| align=right|1,12|| align=right|3,761||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53738)||2000 EZ48|| align=right|16,3|| align=right|2,210|| align=right|0,087|| align=right|3,09|| align=right|3,284||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53739)||2000 EB49|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,075|| align=right|1,27|| align=right|3,870||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53740)||2000 EN50|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,289|| align=right|26,36|| align=right|4,412||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53741)||2000 ER50|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,147|| align=right|4,43|| align=right|3,474||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53742)||2000 ED55|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|6,88|| align=right|3,552||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53743)||2000 EX55|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,692||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53744)||2000 ET56|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,166|| align=right|12,40|| align=right|4,392||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53745)||2000 EG57|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,124|| align=right|0,70|| align=right|3,775||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53746)||2000 EM57|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,127|| align=right|0,51|| align=right|3,690||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53747)||2000 EQ57|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|3,465||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53748)||2000 EW57|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,744||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53749)||2000 EL58|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,119|| align=right|9,13|| align=right|4,576||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53750)||2000 EC61|| align=right|16,9|| align=right|2,210|| align=right|0,062|| align=right|3,55|| align=right|3,284||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53751)||2000 EN62|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,117|| align=right|2,95|| align=right|3,672||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53752)||2000 EC64|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|3,28|| align=right|3,477||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53753)||2000 EV66|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|3,721||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53754)||2000 ED69|| align=right|15,1|| align=right|2,369|| align=right|0,118|| align=right|7,18|| align=right|3,645||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53755)||2000 EA70|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|1,96|| align=right|3,648||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53756)||2000 EN70|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,063|| align=right|7,57|| align=right|4,297||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53757)||2000 EP74|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,181|| align=right|9,31|| align=right|3,712||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53758)||2000 ED76|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,145|| align=right|4,99|| align=right|3,323||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53759)||2000 EE76|| align=right|15,8|| align=right|2,149|| align=right|0,154|| align=right|6,93|| align=right|3,151||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53760)||2000 ET76|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|5,92|| align=right|3,466||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53761)||2000 EB77|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,046|| align=right|6,26|| align=right|3,237||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53762)||2000 EM79|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,079|| align=right|6,20|| align=right|3,743||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53763)||2000 EH80|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,090|| align=right|3,30|| align=right|3,447||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53764)||2000 EV81|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,222|| align=right|4,21|| align=right|3,385||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53765)||2000 EZ82|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,152|| align=right|13,12|| align=right|4,343||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53766)||2000 EG83|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,128|| align=right|6,33|| align=right|3,596||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53767)||2000 EV84|| align=right|13,5|| align=right|2,715|| align=right|0,177|| align=right|18,67|| align=right|4,473||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53768)||2000 EW84|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,074|| align=right|8,57|| align=right|3,397||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53769)||2000 EU85|| align=right|15,5|| align=right|2,266|| align=right|0,122|| align=right|4,01|| align=right|3,411||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53770)||2000 EA86|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,130|| align=right|3,54|| align=right|3,879||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53771)||2000 EL86|| align=right|16,2|| align=right|2,164|| align=right|0,194|| align=right|3,33|| align=right|3,183||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53772)||2000 EJ87|| align=right|16,0|| align=right|2,471|| align=right|0,107|| align=right|3,73|| align=right|3,884||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53773)||2000 EA92|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,097|| align=right|5,80|| align=right|3,884||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53774)||2000 EL92|| align=right|14,5|| align=right|2,737|| align=right|0,178|| align=right|12,00|| align=right|4,527||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53775)||2000 EN92|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,033|| align=right|2,74|| align=right|3,377||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53776)||2000 EO92|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,206|| align=right|14,40|| align=right|4,169||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53777)||2000 EP92|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,044|| align=right|8,14|| align=right|3,370||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53778)||2000 ER92|| align=right|15,1|| align=right|2,197|| align=right|0,197|| align=right|6,00|| align=right|3,256||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53779)||2000 EV93|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,138|| align=right|14,17|| align=right|4,121||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53780)||2000 ED94|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,130|| align=right|12,50|| align=right|4,290||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53781)||2000 EY94|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,185|| align=right|4,30|| align=right|3,617||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53782)||2000 EZ94|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,129|| align=right|4,42|| align=right|3,310||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53783)||2000 EC95|| align=right|13,9|| align=right|2,674|| align=right|0,111|| align=right|6,42|| align=right|4,372||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53784)||2000 EJ97|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,047|| align=right|6,12|| align=right|3,498||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53785)||2000 EL97|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,059|| align=right|5,52|| align=right|3,575||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53786)||2000 EM97|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,192|| align=right|2,96|| align=right|3,853||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53787)||2000 EX101|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,203|| align=right|4,45|| align=right|3,751||MBA||14. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53788)||2000 EW103|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,033|| align=right|13,34|| align=right|3,796||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53789)||2000 ED104|| align=right|17,3|| align=right|1,371|| align=right|0,269|| align=right|40,80|| align=right|1,605||AMR PHA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53790)||2000 EV105|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,078|| align=right|10,08|| align=right|5,203||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53791)||2000 EF106|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,106|| align=right|7,54|| align=right|3,499||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53792)||2000 EU109|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,162|| align=right|4,96|| align=right|3,589||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53793)||2000 EX110|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,038|| align=right|5,60|| align=right|3,583||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53794)||2000 EZ110|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,081|| align=right|6,34|| align=right|3,556||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53795)||2000 EB111|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,072|| align=right|9,55|| align=right|5,132||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53796)||2000 EK111|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,182|| align=right|7,88|| align=right|3,315||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53797)||2000 EL111|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,276|| align=right|10,83|| align=right|4,506||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53798)||2000 ER112|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|6,17|| align=right|3,421||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53799)||2000 EP118|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,183|| align=right|11,25|| align=right|3,535||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53800)||2000 EZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,055|| align=right|8,04|| align=right|3,340||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53801)||2000 EN119|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|7,69|| align=right|3,746||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53802)||2000 EQ120|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,279|| align=right|7,51|| align=right|4,451||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53803)||2000 EN121|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,089|| align=right|9,95|| align=right|4,605||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53804)||2000 ES127|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,152|| align=right|4,72|| align=right|3,393||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53805)||2000 EH128|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,218|| align=right|3,19|| align=right|3,529||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53806)||2000 EG130|| align=right|15,9|| align=right|2,168|| align=right|0,084|| align=right|2,85|| align=right|3,192||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53807)||2000 EV130|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,168|| align=right|2,59|| align=right|3,621||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53808)||2000 EH132|| align=right|16,9|| align=right|2,253|| align=right|0,101|| align=right|2,73|| align=right|3,381||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53809)||2000 EH134|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|3,636||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53810)||2000 EU134|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,142|| align=right|7,26|| align=right|4,402||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53811)||2000 EV135|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,064|| align=right|7,09|| align=right|3,531||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53812)||2000 EL136|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,197|| align=right|11,48|| align=right|4,307||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53813)||2000 EM136|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,240|| align=right|7,60|| align=right|3,498||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53814)||2000 EH137|| align=right|16,4|| align=right|2,220|| align=right|0,120|| align=right|3,20|| align=right|3,307||MBA||12. března 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(53815)||2000 EQ137|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,176|| align=right|6,48|| align=right|3,707||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53816)||2000 EV137|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,132|| align=right|8,12|| align=right|4,341||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53817)||2000 EO138|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,169|| align=right|17,79|| align=right|4,635||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53818)||2000 EV138|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,144|| align=right|13,20|| align=right|4,250||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53819)||2000 ER139|| align=right|13,4|| align=right|3,031|| align=right|0,110|| align=right|11,13|| align=right|5,275||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53820)||2000 EA140|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,054|| align=right|2,20|| align=right|3,670||MBA||14. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53821)||2000 ET144|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|3,402||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53822)||2000 EW144|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,183|| align=right|1,95|| align=right|3,822||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53823)||2000 ED145|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,059|| align=right|3,24|| align=right|3,307||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53824)||2000 EV145|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,051|| align=right|6,69|| align=right|3,474||MBA||3. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53825)||2000 EB148|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,124|| align=right|6,06|| align=right|4,006||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53826)||2000 ER148|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,180|| align=right|5,08|| align=right|3,455||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53827)||2000 EH149|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,072|| align=right|4,20|| align=right|3,803||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53828)||2000 ED155|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,155|| align=right|6,96|| align=right|4,564||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53829)||2000 EN156|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,060|| align=right|11,31|| align=right|3,562||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53830)||2000 ED157|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,187|| align=right|13,20|| align=right|4,394||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53831)||2000 ED158|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,088|| align=right|15,62|| align=right|4,068||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53832)||2000 EQ158|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,162|| align=right|9,55|| align=right|3,477||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53833)||2000 EB165|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,133|| align=right|6,42|| align=right|3,461||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53834)||2000 ES179|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,213|| align=right|11,68|| align=right|4,330||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53835)||2000 EK180|| align=right|14,5|| align=right|2,669|| align=right|0,179|| align=right|14,63|| align=right|4,360||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53836)||2000 EB185|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,275|| align=right|13,17|| align=right|4,066||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53837)||2000 EJ185|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,048|| align=right|4,61|| align=right|3,422||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53838)||2000 EA194|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,164|| align=right|0,48|| align=right|3,720||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53839)||2000 EY197|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,094|| align=right|5,08|| align=right|3,442||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53840)||2000 EE200|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,099|| align=right|7,00|| align=right|3,354||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(53841)||2000 FX|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,187|| align=right|3,25|| align=right|3,754||MBA||26. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53842)||2000 FT9|| align=right|17,1|| align=right|2,370|| align=right|0,174|| align=right|1,98|| align=right|3,647||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53843)||2000 FG10|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,077|| align=right|10,04|| align=right|3,624||MBA||30. března 2000||Colleverde||Colleverde
|-
|(53844)||2000 FO11|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,122|| align=right|14,55|| align=right|4,110||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53845)||2000 FZ11|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,248|| align=right|9,93|| align=right|4,668||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53846)||2000 FD13|| align=right|14,3|| align=right|2,753|| align=right|0,180|| align=right|15,21|| align=right|4,566||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53847)||2000 FJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,134|| align=right|9,53|| align=right|4,551||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53848)||2000 FT13|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,127|| align=right|18,79|| align=right|5,439||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53849)||2000 FU15|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,132|| align=right|4,14|| align=right|3,388||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53850)||2000 FP16|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,070|| align=right|7,40|| align=right|3,818||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53851)||2000 FR16|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,174|| align=right|14,59|| align=right|4,231||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53852)||2000 FM17|| align=right|15,6|| align=right|2,208|| align=right|0,167|| align=right|7,02|| align=right|3,281||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53853)||2000 FN18|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,099|| align=right|9,86|| align=right|4,465||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53854)||2000 FB19|| align=right|15,2|| align=right|2,405|| align=right|0,037|| align=right|12,85|| align=right|3,730||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53855)||2000 FT19|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,109|| align=right|7,69|| align=right|3,625||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53856)||2000 FF21|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,115|| align=right|10,51|| align=right|3,429||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53857)||2000 FQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,259|| align=right|14,60|| align=right|4,131||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53858)||2000 FT22|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,072|| align=right|6,65|| align=right|3,408||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53859)||2000 FZ23|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,034|| align=right|12,97|| align=right|4,128||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53860)||2000 FV25|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,098|| align=right|3,07|| align=right|3,727||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53861)||2000 FW25|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,150|| align=right|7,70|| align=right|3,674||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53862)||2000 FA26|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,094|| align=right|3,05|| align=right|4,439||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53863)||2000 FJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,144|| align=right|3,20|| align=right|3,792||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53864)||2000 FM28|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,408||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53865)||2000 FS29|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,131|| align=right|5,66|| align=right|4,093||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53866)||2000 FK30|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,104|| align=right|4,15|| align=right|3,209||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53867)||2000 FL30|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,172|| align=right|3,38|| align=right|4,178||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53868)||2000 FP30|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,118|| align=right|3,24|| align=right|3,711||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53869)||2000 FS30|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,087|| align=right|5,13|| align=right|4,351||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53870)||2000 FT30|| align=right|14,2|| align=right|2,473|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|3,887||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53871)||2000 FN31|| align=right|14,3|| align=right|2,240|| align=right|0,167|| align=right|9,47|| align=right|3,353||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53872)||2000 FG32|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,172|| align=right|4,82|| align=right|3,379||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53873)||2000 FS32|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|3,659||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53874)||2000 FB33|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|15,51|| align=right|4,120||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53875)||2000 FN33|| align=right|13,7|| align=right|2,895|| align=right|0,036|| align=right|13,32|| align=right|4,925||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53876)||2000 FY34|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,189|| align=right|4,25|| align=right|3,411||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53877)||2000 FS35|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,124|| align=right|7,22|| align=right|3,494||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53878)||2000 FY35|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,079|| align=right|14,72|| align=right|4,293||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53879)||2000 FE36|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|15,14|| align=right|4,115||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53880)||2000 FJ37|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,139|| align=right|5,07|| align=right|4,021||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53881)||2000 FW37|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,101|| align=right|7,60|| align=right|3,621||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53882)||2000 FN38|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,136|| align=right|6,94|| align=right|3,597||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53883)||2000 FN39|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,089|| align=right|2,95|| align=right|3,340||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53884)||2000 FT39|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,050|| align=right|3,67|| align=right|3,773||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53885)||2000 FX39|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,355||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53886)||2000 FY39|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,193|| align=right|6,84|| align=right|4,044||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53887)||2000 FS40|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,020|| align=right|14,51|| align=right|4,048||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53888)||2000 FW40|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,133|| align=right|6,93|| align=right|3,667||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53889)||2000 FB41|| align=right|15,7|| align=right|2,474|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,891||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53890)||2000 FR41|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,200|| align=right|6,74|| align=right|3,247||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53891)||2000 FM42|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,032|| align=right|13,25|| align=right|3,532||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53892)||2000 FE43|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,084|| align=right|4,54|| align=right|3,385||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53893)||2000 FQ44|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|5,15|| align=right|3,501||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53894)||2000 FV44|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,044|| align=right|6,83|| align=right|3,641||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53895)||2000 FB46|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,042|| align=right|7,58|| align=right|3,684||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53896)||2000 FL46|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,092|| align=right|7,55|| align=right|3,397||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53897)||2000 FD48|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,077|| align=right|8,19|| align=right|3,619||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53898)||2000 FU48|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,066|| align=right|6,42|| align=right|3,671||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53899)||2000 FM49|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,056|| align=right|5,46|| align=right|3,501||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53900)||2000 FV49|| align=right|15,3|| align=right|2,166|| align=right|0,114|| align=right|4,65|| align=right|3,188||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53901)||2000 FE50|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,250|| align=right|27,01|| align=right|3,542||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53902)||2000 FW52|| align=right|16,6|| align=right|2,409|| align=right|0,189|| align=right|1,32|| align=right|3,739||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(53903)||2000 FD55|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,087|| align=right|5,89|| align=right|3,635||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53904)||2000 FE56|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,063|| align=right|5,22|| align=right|4,345||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53905)||2000 FY59|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,132|| align=right|8,22|| align=right|3,415||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53906)||2000 FH61|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,080|| align=right|4,64|| align=right|4,372||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53907)||2000 GL1|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,145|| align=right|6,95|| align=right|3,503||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53908)||2000 GT2|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,074|| align=right|7,47|| align=right|3,715||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53909)||2000 GC4|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,51|| align=right|3,747||MBA||5. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(53910) Jánfischer||2000 GF4|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,123|| align=right|0,03|| align=right|3,730||MBA||6. dubna 2000||Modra||Modra
|-
|(53911)||2000 GZ4|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,062|| align=right|4,19|| align=right|3,183||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53912)||2000 GL5|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,078|| align=right|5,80|| align=right|3,595||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53913)||2000 GS6|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,117|| align=right|6,19|| align=right|3,549||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53914)||2000 GO7|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,111|| align=right|7,32|| align=right|3,822||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53915)||2000 GR7|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,062|| align=right|7,13|| align=right|3,680||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53916)||2000 GW7|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,248|| align=right|10,54|| align=right|3,465||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53917)||2000 GP17|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,051|| align=right|7,11|| align=right|3,613||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53918)||2000 GM18|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,185|| align=right|2,63|| align=right|3,660||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53919)||2000 GX18|| align=right|15,6|| align=right|2,894|| align=right|0,110|| align=right|1,98|| align=right|4,922||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53920)||2000 GA21|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,144|| align=right|9,49|| align=right|3,538||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53921)||2000 GC25|| align=right|14,2|| align=right|2,885|| align=right|0,061|| align=right|4,37|| align=right|4,899||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53922)||2000 GC27|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,245|| align=right|2,66|| align=right|4,182||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53923)||2000 GW30|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,229|| align=right|2,30|| align=right|3,765||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53924)||2000 GJ37|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,191|| align=right|3,05|| align=right|4,336||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53925)||2000 GF38|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,020|| align=right|3,01|| align=right|4,396||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53926)||2000 GR38|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,071|| align=right|8,48|| align=right|3,890||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53927)||2000 GB39|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,035|| align=right|5,59|| align=right|4,258||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53928)||2000 GT39|| align=right|16,6|| align=right|2,455|| align=right|0,122|| align=right|2,03|| align=right|3,847||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53929)||2000 GQ40|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,120|| align=right|12,68|| align=right|4,288||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53930)||2000 GO42|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,111|| align=right|5,49|| align=right|3,830||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53931)||2000 GQ42|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,148|| align=right|1,55|| align=right|3,646||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53932)||2000 GB43|| align=right|15,4|| align=right|2,805|| align=right|0,082|| align=right|3,97|| align=right|4,696||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53933)||2000 GG44|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,217|| align=right|2,11|| align=right|5,446||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53934)||2000 GQ44|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,115|| align=right|1,43|| align=right|4,049||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53935)||2000 GK45|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,025|| align=right|6,04|| align=right|4,175||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53936)||2000 GO45|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,189|| align=right|1,88|| align=right|3,676||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53937)||2000 GS45|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,056|| align=right|6,00|| align=right|3,669||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53938)||2000 GZ45|| align=right|13,9|| align=right|2,740|| align=right|0,057|| align=right|3,39|| align=right|4,534||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53939)||2000 GM46|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,112|| align=right|8,37|| align=right|4,191||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53940)||2000 GU47|| align=right|16,3|| align=right|2,600|| align=right|0,130|| align=right|2,66|| align=right|4,193||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53941)||2000 GD48|| align=right|14,5|| align=right|2,850|| align=right|0,122|| align=right|15,10|| align=right|4,810||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53942)||2000 GH49|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|1,41|| align=right|4,310||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53943)||2000 GF50|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,114|| align=right|7,02|| align=right|3,622||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53944)||2000 GZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,106|| align=right|3,36|| align=right|3,661||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53945)||2000 GK52|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,053|| align=right|5,43|| align=right|3,482||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53946)||2000 GC53|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|2,19|| align=right|3,690||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53947)||2000 GY53|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,002|| align=right|1,66|| align=right|4,553||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53948)||2000 GZ53|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,119|| align=right|2,91|| align=right|3,527||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53949)||2000 GO54|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|3,890||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53950)||2000 GX56|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,072|| align=right|6,86|| align=right|3,572||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53951)||2000 GC58|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,096|| align=right|8,52|| align=right|3,510||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53952)||2000 GF59|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,108|| align=right|12,73|| align=right|4,423||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53953)||2000 GP59|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,215|| align=right|10,48|| align=right|3,744||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53954)||2000 GD60|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,129|| align=right|2,22|| align=right|3,497||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53955)||2000 GJ60|| align=right|15,3|| align=right|2,695|| align=right|0,114|| align=right|1,50|| align=right|4,423||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53956)||2000 GP60|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,123|| align=right|8,22|| align=right|4,323||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53957)||2000 GJ61|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,102|| align=right|4,01|| align=right|4,120||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53958)||2000 GN61|| align=right|15,9|| align=right|2,753|| align=right|0,078|| align=right|1,55|| align=right|4,566||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53959)||2000 GY61|| align=right|15,9|| align=right|2,709|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|4,458||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53960)||2000 GQ62|| align=right|15,2|| align=right|3,083|| align=right|0,144|| align=right|0,43|| align=right|5,413||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53961)||2000 GB63|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,180|| align=right|2,36|| align=right|3,858||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53962)||2000 GK63|| align=right|15,6|| align=right|2,952|| align=right|0,090|| align=right|2,71|| align=right|5,072||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53963)||2000 GQ63|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|4,68|| align=right|4,355||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53964)||2000 GO64|| align=right|15,4|| align=right|2,514|| align=right|0,125|| align=right|15,03|| align=right|3,984||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53965)||2000 GY64|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,097|| align=right|1,86|| align=right|3,859||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53966)||2000 GA65|| align=right|15,7|| align=right|2,511|| align=right|0,167|| align=right|3,92|| align=right|3,979||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53967)||2000 GC65|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,150|| align=right|1,10|| align=right|3,504||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53968)||2000 GO65|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,149|| align=right|0,32|| align=right|3,771||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53969)||2000 GV65|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|3,375||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53970)||2000 GC66|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,128|| align=right|1,58|| align=right|3,689||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53971)||2000 GJ66|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,119|| align=right|4,64|| align=right|4,070||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53972)||2000 GM66|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,028|| align=right|2,58|| align=right|3,671||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53973)||2000 GB67|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,135|| align=right|2,89|| align=right|3,811||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53974)||2000 GD67|| align=right|15,8|| align=right|2,943|| align=right|0,075|| align=right|0,99|| align=right|5,048||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53975)||2000 GA68|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,203|| align=right|6,02|| align=right|5,379||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53976)||2000 GY69|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,061|| align=right|0,63|| align=right|3,364||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53977)||2000 GM70|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,366||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53978)||2000 GH71|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,024|| align=right|5,62|| align=right|3,476||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53979)||2000 GC73|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,130|| align=right|9,92|| align=right|4,648||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53980)||2000 GK73|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,101|| align=right|5,59|| align=right|3,371||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53981)||2000 GQ73|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,056|| align=right|6,23|| align=right|3,509||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53982)||2000 GG74|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,027|| align=right|5,35|| align=right|4,184||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53983)||2000 GW74|| align=right|15,9|| align=right|2,479|| align=right|0,135|| align=right|2,67|| align=right|3,904||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53984)||2000 GZ76|| align=right|16,9|| align=right|2,337|| align=right|0,162|| align=right|0,95|| align=right|3,573||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53985)||2000 GG77|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,105|| align=right|5,17|| align=right|3,802||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53986)||2000 GH77|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,073|| align=right|9,73|| align=right|4,650||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53987)||2000 GR77|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,173|| align=right|0,93|| align=right|3,489||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53988)||2000 GW78|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,065|| align=right|2,53|| align=right|3,725||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53989)||2000 GT79|| align=right|17,2|| align=right|2,249|| align=right|0,124|| align=right|2,75|| align=right|3,373||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53990)||2000 GZ79|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,054|| align=right|4,57|| align=right|3,328||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53991)||2000 GF81|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|2,60|| align=right|3,349||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53992)||2000 GJ83|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,202|| align=right|6,29|| align=right|3,419||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53993)||2000 GN83|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,238|| align=right|10,63|| align=right|4,016||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53994)||2000 GS84|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,171|| align=right|11,34|| align=right|3,520||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53995)||2000 GA88|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,106|| align=right|6,11|| align=right|3,509||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53996)||2000 GC88|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,101|| align=right|10,20|| align=right|4,615||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53997)||2000 GD88|| align=right|14,0|| align=right|2,700|| align=right|0,115|| align=right|13,40|| align=right|4,437||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53998)||2000 GW88|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,085|| align=right|7,65|| align=right|3,680||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(53999)||2000 GS89|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|4,40|| align=right|3,520||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54000)||2000 GN90|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,116|| align=right|6,03|| align=right|3,411||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CBW – kubewano,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek